Confederació catalano-aragonesa, nom alternatiu de la corona d'Aragó
 Coalició Canària, partit polític de les Illes Canàries
 Compromiso con Aragón, partit polític d'Aragó 
 CCA Bucarest acrònim en romanès Casa Centrala a Armatei, nom històric del club de futbol vegeu FC Steaua Bucureşti#Evolució del nom
 Comics Code Authority, organisme de censura dels còmics dels Estats Units 
 Centre Canadenc d'Arquitectura, museu i centre de recerca d'arquitectura amb seu a Mont-real (Quebec)
 Centre de Conservació Arqueològica, institució dedicada a l'arqueologia amb seu a Roma (Itàlia)
 Centre Comercial Andorrà, empresa i centre comercial d'Andorra 
 CCA Latécoère (de l'acrònim en francès Corse Composites Aéronautiques), empresa de components d'aeronàutica filial de Latécoère de França
 Clásicos Canarios de Automóviles, empresa fabricant d'automòbils històrica de les Illes Canàries 
 CCA o condrocalcinosi articular, malaltia que provoca calcificacions a les articulacions 
 Artèria caròtide comuna (del seu nom en anglès Common Carotid Artery), qualsevol de les dues artèries majors que porten la sang al cap 
 Anàlisi de la correlació canònica (del seu nom en anglès Canonical-Correlation Analysis), mètode d'anàlisi multivariant desenvolupat per Harold Hotelling
 Anàlisi de correspondències canòniques (del seu nom en anglès Canonical Correspondence Analysis), tècnica d'estadística multivariant d'anàlisi de correspondències 
 Enllaç C-Ca compost organometàl·lic del grup 2 basat en l'enllaç covalent entre carboni (C) i calci (Ca)
 Arsenat de coure cromatat (del seu nom en anglès Chromated Copper Arsenate), conservant de la fusta compost de coure, crom i arsènic
 Alumini recobert de coure (del seu nom en anglès Copper-Clad Aluminium), cable elèctric compost d'un nucli d'alumini recobert de coure
 CCA del seu nom en anglès Cold Cranking Amps, corrent d'arrencada en fred (mesura del corrent elèctric màxim que pot fornir una bateria en fred
 DVD CCA (acrònim en anglès Copy Control Association), entitat encarregada de les llicències de protecció de còpia de DVD 
 CCA (citosina-citosina-adenina) triplet que codifica la prolina, aminoàcid que es troba a les proteïnes
 CCA, acrònim de signatura de Cristòfor Colom (de Cristòfor Colom, Almirall) navegant i explorador 
 CCA, codi OACI d’Air China, aerolínia estatal de la República Popular de la Xina 
 CCA, codi UCI de l'AGO-Aqua Service, equip ciclista de Bèlgica
 Cca., abreviatura de circa, paraula llatina usada en cronologia